Королюк — українське прізвище.

 Королюк Андрій Петрович (1980—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Королюк Валентин Анатолійович (1963) — політичний діяч, народний депутат України.
 Королюк Володимир Семенович (1925—2020) — радянський та український математик.
 Королюк Мартин (1866—1928) — діяч ЗУНР. Делегат Української Національної Ради ЗУНР від Станіславівського повіту.
 Королюк Олександр Іванович (1976) — російський хокеїст.
 Королюк Параска Василівна (1939—2010) — активістка Майдану 2004 року.
  Королюк Сергій Петрович (1961—2019) — учасник Революції Гідності, почесний громадянин міста Хмельницького, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Див. також 
 Короленко

Примітки 

Українські прізвища